Эдуард Борисович Патрушев (род. 18 декабря 1971) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, нападающий и полузащитник.

Биография 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1980 году в Кирове в детской команде «Родины». С 1985 года в составе команды мастеров. В 15-летнем возрасте дебютировал в составе «Родины» в первой лиге чемпионата СССР в сезоне 1986/87. Всего за клуб в первой лиге провёл 6 сезонов (191 игра, 87 мячей).

С сезона 1992/93 выступает за команды, принимающие участие в высшей лиге чемпионата России, продолжая выступления за «Родину», по итогам сезона 1991/92 получившую повышение в классе.

В 2000—2002 годах выступал за команду «Агрохим» (Березники).

Сезон 2002/03 — в казанской «Ракете».

С 2003 по 2007 год в читинском «СКА-Забайкальце». Завершил игровую карьеру в сезоне 2007/08, после того как команда «СКА-Забайкалец» отказалась от участия в чемпионате России после 9 проведённых матчей.

В играх чемпионата России провел 383 игры, забил 230 голов и сделал 27 результативных передач. В 108 кубковых играх забил 47 голов и сделал 11 результативных передач.

Достижения 
Командные
 Чемпион РСФСР/Победитель первой лиги чемпионата СНГ: 1992.
 Победитель чемпионата мира среди юношей: 1987
 Чемпион России по мини-хоккею: 1994, 1995
 Бронзовый призер чемпионата России по мини-хоккею: 1993, 1998
 Серебряный призёр чемпионата мира по ринк-бенди: 1996
Личные
 Лучший полузащитник чемпионата мира среди юношей: 1987

Статистика выступлений в чемпионатах России

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 29 команд 

  1.Север             = 24 мяча 12-15.Енисей             =  8
  2.Динамо М          = 20      16.Волга                 =  7
  3.Зоркий            = 16      17.Родина                =  7
  4-6.Старт           = 14      18.Кузбасс               =  6
  4-6.Локомотив Ор.   = 14      19.СКА-Нефтяник          =  5
  4-6.Динамо-Казань   = 14      20-21.Вымпел             =  4
  7.Маяк              = 12      20-21.Металлург Б.       =  4
  8.Североникель      = 11      22.Агрохим               =  3
  9-11.Водник         =  9      23-25.Динамо А-А         =  2
  9-11.СКА-Свердловск =  9(1)   23-25.Сибсельмаш         =  2
  9-11.Юность Ом.     =  9      23-25.Саяны              =  2
 12-15.Строитель С.   =  8      26-29.Мурман             =  1
 12-15.БСК            =  8      26-29.Знамя              =  1
 12-15.Байкал-Энергия =  8      26-29.СКА-Забайкалец     =  1
                                26-29.Лесохимик          =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 111 играх
по 2 мяча забивал в 34 играх 
по 3 мяча забивал в 7 играх 
по 4 мяча забивал в 5 играх 
по 5 мячей забивал в 2 играх 
Свои 230 мячей забросил в 159 играх, в 224 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Агрохим»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей